Xenomeris — рід грибів родини Venturiaceae. Назва вперше опублікована 1924 року.

Класифікація 
До роду Xenomeris відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 

 Sydow, H.; Werdermann, E. 1924. Über einige neue oder interessante Pilze der kanarischen Inseln. Annales Mycologici. 22:183-190 - P.185

Роди грибів